

Corpos de água 
 Lagoa das Furnas — lagoa natural na ilha açoriana de São Miguel
 Córrego das Furnas — curso de água na divisa dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Geografia 
 Furnas (Povoação) — freguesia nos Açores
 Furnas (bairro) — de São José da Barra
 Formação Furnas — formação geológica da Bacia Sedimentar do Paraná

Empreendimentos 
 Eletrobras Furnas — empresa brasileira de energia elétrica
 Usina Hidrelétrica de Furnas — usina hidrelétrica no estado de Minas Gerais

Desambiguações de topônimos